Personen
Ben Cross, Britse acteur
David Cross, naam van verschillende personen
Christopher Cross, Amerikaanse zanger
Marcia Cross, Amerikaanse actrice
Rob Cross, Britse darter
Tracey Cross, West-Australische paralympische zwemster

Allerlei
George Cross, Britse onderscheiding
Victoria Cross, Britse onderscheiding

Geografie
Charing Cross, middelpunt van Londen
Cross (Ierland), dorp op het schiereiland Loop Head in County Clare, Ierland
Cross (rivier), een rivier in Nigeria en Kameroen

Media
Alex Cross, Amerikaanse film uit 2012
Cross (band), Zweedse rockband
Cross (2011), een Amerikaanse film uit 2011
† (album), album van het Franse duo Justice uit 2007

Sport
Motorcross
Veldlopen, cross(country)
Veldrijden, cyclocross
een type directe stoot in het boksen

Zie ook
The Cross